Jazvine je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Radoboj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 359 stanovnika te 100 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Radoboj